Rings ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Rings (* 1965), deutsche Autorin 
 Guido Rings (* 1964), deutscher Hispanist, Romanist und Hochschullehrer
 Johannes Rings (Politiker) (1856–1950), Mitglied des Kölner Stadtrates und Journalist
 Josef Rings (1878–1957), deutscher Architekt und Stadtplaner
 Werner Rings (1910–1998), Schweizer (Foto-)Journalist, Historiker, Autor und Dokumentarfilmer

Rings bezeichnet:
 Maumbury Rings, neolithische Henge in Dorset, England
 Badbury Rings, eisenzeitliches Fort in Dorset, England
 Rings (2005), Kurzfilm aus dem Jahr 2005
 Rings (2017), Horrorfilm aus dem Jahr 2017

RINGS bezeichnet:
 RINGS, Real-time INterbank Gross-settlement System in Bulgaria
 RINGS, The International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies, internationaler Zusammenschluss mit Ziel die Institutionen der Gender- und Frauenforschung auf globaler Ebene zu verknüpfen

Siehe auch:
 Ring